ФДР — аббревиатура:

 Финляндская Демократическая Республика
 Франклин Делано Рузвельт